'''Hrvatski nazivi biljnih rodova
 Ab-Af
 Ag-Al
 Am-Aq
 Ar-Az

Izvori 

Sistematika